Vernoy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
  Vernoy (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté